En français, le sens premier de mare est celui de « faible étendue d'eau stagnante ». Dans les langues étrangères, le mot homographe mare peut avoir d'autres significations : « mer » (italien, latin), « bruit » (néerlandais), « grand » (roumain), etc.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 En nomenclature planétaire :
 sur la Lune, une mare (pluriel maria) est une plaine basaltique ;
 plus généralement, une mare est une vaste étendue d'albédo homogène et sensiblement inférieur à l'albédo moyen de l'astre.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Une mare est une étendue d'eau stagnante.

Histoire 
 Dans la Rome antique, Mare nostrum désigne le bassin méditerranéen. Le terme a été repris :
 par l'Italie fasciste ;
 dans divers autres contextes, voir .

Culture et société

Musique 
 La Mare est une chanson de l'album de Thomas Fersen sorti en 2019.

Patronyme 

 Alexandre Mare (1979-), un éditeur français ;
 André Mare (1885-1932), un décorateur, architecte d’intérieur et peintre français ;
 Arthur de La Mare (1914-1994), un diplomate et auteur jersiais ;
 Tiburce de Mare (1840-1900), peintre et graveur français.

Toponyme

Canada 
 la rivière des Mares, un affluent de la rivière du Gouffre, Baie-Saint-Paul, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, au Canada.

Colombie 
 la province de Mares, dans le  département de Santander ;

France 
 La Mare, une ancienne commune du Calvados, aujourd'hui rattachée à Douvres-la-Délivrande ;
 Mare à Poule d'Eau, un îlet des Hauts de La Réunion ;
 Croix-Mare, une commune située dans le département de la Seine-Maritime ;
 Saint-Gervais-sur-Mare, une commune située dans le département de l'Hérault ;
 Sainte-Opportune-la-Mare, une commune française située dans le département de l'Eure ;

 Hydronyme
 la Mare, une rivière dans le département de l'Hérault ;
 la Mare, une rivière qui coule dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Loire. C'est un affluent direct de la Loire en rive gauche ;
 le ru de la Mare aux Evées, un affluent de la Seine.

Italie 
 Monterosso al Mare, une commune de la province de La Spezia (région Ligurie) ;
 Polignano a Mare, une commune de la province de Bari ;
 San Bartolomeo al Mare, une commune de la province d'Imperia ;
 San Lorenzo al Mare, une commune de la province d'Imperia ;
 Sant'Elpidio a Mare, une commune de la province d'Ascoli Piceno ;
 Santo Stefano al Mare, une commune de la province d'Imperia ;
 Vietri sul Mare, une commune de la province de Salerne en Campanie ;

Pays-Bas 
 Mare, un village noyé lors de l'inondation de la Saint-Félix ;
 la Mare, une rivière ;

Roumanie 
 Ceanu Mare, une commune du nord-ouest du pays ;
 Satu Mare, un  județ.